Gattusso puede hacer referencia a:

 Gennaro Gattuso, futbolista italiano; o
 la abreviatura científica para la botánica Susana Gattuso.